Mitropacupen 1959 var den artonde säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1959